Municipio de Alleghany puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Alleghany (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Davidson.
 Municipio de Alleghany (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ransom.